Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Thomann che ha battuto in finale Tomáš Zíb 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Stefano Galvani (primo turno)
 Željko Krajan (quarti di finale)
 Oliver Gross (quarti di finale)
 Marcos Daniel (primo turno)

 Johan Settergren (primo turno)
 Ladislav Švarc (primo turno)
 Slimane Saoudi (primo turno)
 Petr Dezort (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2002